Diese Liste enthält alle Spiele der spanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierende Kontinentalmeister, Gegner mit einem Stern waren amtierender Weltmeister
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Die Ergebnisse sind jeweils aus Sicht von Spanien wiedergegeben. Siege sind grün, Unentschieden gelb, Niederlagen rot hinterlegt. Bei Spielen außerhalb Spaniens ist zusätzlich zum Austragungsort das Gastgeberland (per offiziellem FIFA-Kürzel) in Klammern angegeben.

1983 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Legende
 grüner Hintergrund = positive Bilanz
 gelber Hintergrund = ausgeglichene Bilanz
 roter Hintergrund = negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Bilanz 
Die Spielbilanzen der spanischen Nationalmannschaft gegen die einzelnen Ländermannschaften. 2015 wurden erstmals Länderspiele gegen ein Mitglied einer anderen Konföderationen (Neuseeland) ausgetragen. Mittlerweile haben die Spanierinnen gegen Mannschaften aller Konföderationen gespielt. Folgende Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen Spanien: Belgien (1:9, zudem ein 0:8 gegen Norwegen), Malta (0:13), Montenegro (0:13), Schottland (0:8, zudem ein 0:8 gegen England) und Slowenien (0:17)

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der spanischen Fußballnationalmannschaft (Herren)

Weblinks 
 rfef.es: Offizielle Homepage der spanischen Fußballverbandes (RFEF) (spanisch)
 de.fifa.com: Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft
 bdfutbol.com: Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft

Einzelnachweise 

Spanien
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen